Marcelo Demoliner e Santiago González erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Demoliner ha fatto coppia con Divij Sharan, perdendo nei quarti di finale contro Denys Molchanov e Igor Zelenay. Mentre González ha fatto coppia con Aisam-ul-Haq Qureshi, perdendo al primo turno contro Ivan Dodig e Filip Polášek.

In finale Jonathan Erlich e Artem Sitak hanno sconfitto Dodig e Polášek con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (primo turno)
  Marcelo Demoliner /  Divij Sharan (quarti di finale)

 Santiago González /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Roman Jebavý /  Philipp Oswald (semifinale)

Wildcard 

  Sarp Ağabigün /  Yankı Erel (primo turno)

 Tuna Altuna /  Cem İlkel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Turkish Airlines Open Antalya 2019